Macalpinia (Vliesvleugeligen), een geslacht van vliesvleugeligen
 Macalpinia (schimmelgeslacht), een geslacht van schimmels